VIII Mistrzostwa Europy w boksie kobiet odbyły się w dniach 17-22 października 2011 w Rotterdamie (Holandia).

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Linki zewnętrzne 
 Dokumentacja mistrzostw na stronie amateur-boxing.strefa.pl

2011
2011 w boksie
2011 w Holandii
Sport w Rotterdamie